Schild kan syfta på:

 Marlies Schild (född 1981), österrikisk alpin skidåkare
 Martina Schild (född 1981), schweizisk utförsåkare